Финал НБА 2009 года — заключительная стадия регулярного чемпионата НБА в сезоне  и окончание плей-офф. Чемпионы Восточной конференции «Орландо Мэджик» сыграли с чемпионами Западной конференции «Лос-Анджелес Лейкерс». «Лос-Анджелес Лейкерс» стал чемпионом НБА, обыграв «Орландо Мэджик» со счётом 4—1. Это 15-й титул в истории клуба. Кобе Брайант был признан MVP финала НБА.

Финал проводился по схеме 2—3—2. Лейкерс одержали больше побед в течение регулярного чемпионата и владели преимуществом «домашней площадки».

Предстояние

Плей-офф НБА 2009

Лос-Анджелес Лейкерс 
«Лейкерс» были фаворитами Западной конференции, но их путь к финалу был непростым. Они сыграли три серии против «Юта Джаз», «Хьюстон Рокетс» и «Денвер Наггетс», выиграв в 5, 7 и 6 играх соответственно. Этот финал стал рекордным дважды: шестой финал за 10 лет и 30 финал в истории, больше всех в НБА.

Орландо Мэджик 
«Мэджик» не считались фаворитами Восточной конференции, они были в тени Кливленда Леброна Джеймса и пока ещё действующего чемпиона «Бостон Селтикс». Но, одержав победу в серии с Филадельфией (4—2), Бостоном (4—3) и Кливлендом (4—2), «Мэджик» вышли во второй финал в своей истории (первый финал был в 1995 году).

Регулярный сезон 
В матчах регулярного сезона команды встречались дважды и оба раза сильнее оказывалась команда из Орландо:

Результаты матчей 
 Время матчей указано по Североамериканскому восточному времени (UTC−4).

1-й матч

2-й матч

3-й матч

4-й матч

5-й матч

Награды 
 Чемпион НБА — Лос-Анджелес Лейкерс (15-й титул)
 Самый ценный игрок Финала НБА — Коби Брайант (Лос-Анджелес Лейкерс)

Составы команд

Лос-Анджелес Лейкерс 

 Орландо Мэджик

Статистика игроков

Лос-Анджелес Лейкерс 

|-
| align="left" |  || 5 || 5 || 37,6 || 35,7 || 41,7 || 50,0 || 6,0 || 1,6 || 1,8 || 0,2 || 11,0
|-
| align="left" |  || 3 || 0 || 5,2 || 0,0 || 0,0 || 0,0 || 0,3 || 0,0 || 0,0 || 0,0 || 0,0
|-! style="background:#FDE910;"
| align="left" |  || 5 || 5 || 43,8 || 43,0 || 36,0 || 84,1 || 5,6 || 7,4 || 1,4 || 1,4 || 32,4
|-
| align="left" |  || 5 || 5 || 18,9 || 36,4 || 00,0 || 66,7 || 4,2 || 0,6 || 0,4 || 0,6 || 6,0
|-
| align="left" |  || 5 || 0 || 11,5 || 36,8 || 12,5 || 100,0 || 1,2 || 0,4 || 0,4 || 0,0 || 3,4
|-
| align="left" |  || 5 || 5 || 35,9 || 50,0 || 43,8 || 100,0 || 3,0 || 1,8 || 1,2 || 0,0 || 11,0
|-
| align="left" |  || 5 || 5 || 42,5 || 60,0 || 00,0 || 77,8 || 9,2 || 2,2 || 0,8 || 1,8 || 18,6
|-
| align="left" |  || 3 || 0 || 2,0 || 0,0 || 0,0 || 0,0 || 0,3 || 0,0 || 0,0 || 0,3 || 0,0
|-
| align="left" |  || 5 || 0 || 33,8 || 54,2 || 50,0 || 68,8 || 7,8 || 0,8 || 1,0 || 1,0 || 13,4
|-
| align="left" |  || 2 || 0 || 5,5 || 50,0 || 100,0 || 0,0 || 2,0 || 0,5 || 0,0 || 0,0 || 2,5
|-
| align="left" |  || 5 || 0 || 4,4 || 0,0 || 0,0 || 0,0 || 0,4 || 0,4 || 0,0 || 0,0 || 0,0
|-
| align="left" |  || 5 || 0 || 15,2 || 80,0 || 0,0 || 50,0 || 2,0 || 1,0 || 0,2 || 0,0 || 3,8

Орландо Мэджик 

|-
| align="left" |  || 5 || 5 || 29,5 || 36,8 || 15,8 || 80,0 || 2,2 || 3,0 || 0,8 || 0,0 || 10,6
|-
| align="left" |  || 5 || 0 || 7,0 || 45,5 || 0,0 || 0,0 || 0,8 || 0,4 || 0,0 || 0,4 || 2,0
|-
| align="left" |  || 5 || 0 || 10,7 || 46,7 || 0,0 || 50,0 || 2,6 || 0,0 || 0,4 || 1,0 || 3,2
|-
| align="left" |  || 5 || 5 || 42,6 || 48,8 || 0,0 || 60,3 || 15,2 || 2,2 || 1,6 || 4,0 || 15,4
|-
| align="left" |  || 5 || 5 || 17,6 || 37,5 || 18,2 || 75,0 || 1,4 || 0,2 || 0,6 || 0,0 || 5,8
|-
| align="left" |  || 5 || 5 || 42,5 || 40,5 || 40,0 || 84,6 || 7,6 || 4,0 || 0,8 || 0,0 || 17,4
|-
| align="left" |  || 5 || 0 || 18,0 || 34,8 || 16,7 || 50,0 || 1,4 || 2,8 || 0,2 || 0,0 || 3,8
|-
| align="left" |  || 5 || 0 || 28,0 || 47,5 || 33,3 || 78,6 || 2,0 || 0,4 || 0,6 || 0,2 || 10,6
|-
| align="left" |  || 4 || 0 || 16,3 || 40,0 || 45,5 || 100,0 || 0,5 || 2,0 || 0,3 || 0,0 || 5,5
|-
| align="left" |  || 5 || 5 || 41,1 || 49,2 || 43,8 || 74,2 || 4,6 || 3,8 || 0,8 || 0,4 || 18,0

Примечания

Ссылки 

 2009 NBA Finals at ESPN
 
 Официальный сайт

НБА в сезоне 2008/2009
Финал НБА
Июнь 2009 года